Le Tournoi des États-Unis de rugby à sept 2009 (anglais : United States rugby sevens 2009) est la  étape la saison 2008-2009 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 14 et  au Petco Park à San Diego, aux États-Unis.
La victoire finale revient à l'équipe d'Argentine, battant en finale l'équipe d'Angleterre sur le score de 19 à 14.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi des États-Unis de rugby à sept

Lien externe 

2009
Événement sportif à San Diego
Rugby à sept en 2009
Sport aux États-Unis en février 2009
Sport en Californie en 2009